Florida Jit — второй студийный альбом американского рэпера Smokepurpp. Он был выпущен 19 июня 2020. На альбоме присутствуют гостевые участия от Lil Pump, Young Nudy, Дензела Карри, Jack Harlow и Rick Ross.

История 
Изначально альбом должен был выйти 5 мая 2020 года, однако из-за антирасистских протестов он был отложен.

13 июня 2020 года Smokepurpp выложил в Instagram новую обложку и список композиций.

Синглы 
14 мая 2020 года был выпущен первый сингл с альбома «Off My Chest». Песня была записана при участии американского рэпера Lil Pump.

Второй сингл «It's Whatever» был выпущен 22 мая 2020 года.

Третий сингл «Pop Shit» вышел 10 мая 2020 года.

17 июня 2020 года был выпущен четвёртый сингл с альбома «Big Dawg» при участии Рика Росса.

Список композиций 
По данным Genius.

Примечания 

Альбомы Smokepurpp
Альбомы, спродюсированные Ronny J